

Саї — село в Україні, у Сумській області.

Саї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Саї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Саї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Арденни
 Саї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін

Див. також 
 Сай